Göran Lindahl kan avse någon av följande personer:
Göran G. Lindahl (1923–1994), statsvetare
Göran Lindahl (arkitekturhistoriker) (1924–2015)
Göran Lindahl (företagsledare) (född 1945)

Referenser